Ultimate Edition é uma distribuição GNU/ Linux, baseada no Ubuntu e Debian, criada nos EUA que contém programas e plug-ins que estão ausentes no original, devido a limitações do espaço de 700 mb do live CD e das licenças de alguns formatos proprietários (exemplo:mp3,wma,wmv,flv,etc.).

Ele vem por padrão com temas e efeitos 3D que lhe conferem uma agradável interface, e suporte a drivers proprietários.Há suporte para GNOME,KDE,LXDE,XFCE e OpenBox.

Há ainda uma versão especializada, o Ultimate Edition Gamers, que inclui todas as aplicações da versão Ultimate Edition e muitos jogos para Linux.

Atualmente a Ultimate Edition ocupa o 28ºlugar no ranking do http://distrowatch.com (acesso em 7 de janeiro de 2014).

Ligações externas

Distribuições baseadas em Ubuntu Linux
Distribuições Linux dos Estados Unidos